Der Helvetia-Cup 2007 im Badminton fand vom 17. bis 21. Januar in Reykjavík, Island, statt. Es war die 28. Auflage und ist bis jetzt die letzte dieser Veranstaltungsreihe.

Austragungsort 
 Laugardalur Sports Centre

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 
 tournamentsoftware.com
 badmintoneurope.com

2007
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Reykjavík